El término memoria dinámica puede hacer referencia:

Software 

 a  memoria dinámica (programación), la asignación dinámica de la memoria asignada a un programa o proceso;

Hardware 

 a memoria dinámica de acceso aleatorio, un tipo de memoria de uso común en computadoras/ordenadores.